Wiedemann kan syfta på

Wiedemann-Franz-lag – begrepp inom fysik

Personer

Christian Wiedemann, 1678–1739, tysk byggmästare och arkitekt
Christian Rudolph Wilhelm Wiedemann, tysk läkare, naturhistoriker och entomolog

Elettra Rossellini Wiedemann, amerikansk fotomodell
Ferdinand Johann Wiedemann, estländsk språkforskare
Fritz Wiedemann, tysk militär, diplomat och politiker
George Wiedemann, tysk-amerikansk bryggare
Gustav Heinrich Wiedemann, tysk fysiker 
Thorsten Wiedemann, tysk rugbyspelare